Conditiemeting (gebouw), in Nederland de meting van de onderhoudsstaat van gebouwen en delen van gebouwen conform NEN 2767
 Conditiemeting (kunstwerken), conditiemeting van "kunstwerken" (de officiële benaming van bouwkundige werken in wegen, kanalen, rivieren en andere infrastructurele zaken in Nederland)
 Conditiemeting (mens), bepaling van de lichamelijke conditie
 Conditiemeting (dier), bepaling van de fysieke conditie van dieren